

Geografia 
 Tabata – quartiere di Tokyo situato a nord di Shinjuku
 Tabata – circoscrizione di Dar es Salaam, in Tanzania
 Stazione di Tabata – stazione ferroviaria di Tokyo, situata nel quartiere speciale di Kita
 Stazione di Tabata – stazione ferroviaria di Minamiminowa, situata nella prefettura di Nagano

Persone 
 Akihiro Tabata – calciatore giapponese
 Bruno Tabata – calciatore brasiliano
 Hajime Tabata – autore di videogiochi giapponese
 Maki Tabata – pattinatrice di velocità su ghiaccio e pistard giapponese
 Rodrigo Tabata – calciatore brasiliano naturalizzato qatariota
 Teruki Tabata – calciatore giapponese

Altro 
 Tabata training – forma di allenamento cardiovascolare anaerobico in Interval training